Small-angle neutron scattering
 SANS-Institute (SysAdmin, Networking and Security)
 Sans (personage), personage uit computerspel
 schreefloos lettertype; sans is een verkorting van het Franse sans serif
 sans atout, een term uit het bridge (kaartspel)

Personen en personages 
 Sans (personage), een personage in het computerspel Undertale
 Carles Sans (1965), een voormalig Spaanse waterpoloër
 Jordi Sans (1965), een Spaanse waterpoloër
 Ricardo Sanz García (1898 – 1986), leider van de anarchistische vakbond CNT tijdens de Spaanse Burgeroorlog

Zie ook 
 Sans Souci (doorverwijspagina)
 Sanz (doorverwijspagina)